Ulrichsbrücke steht für
 Ulrichsbrücke (Augsburg), eine Brücke in Augsburg, die über den Lech führt
 Ulrichsbrücke (Köngen), eine Brücke zwischen Köngen und Wendlingen über den Neckar
 Ulrichsbrücke (Tirol), eine Brücke über den Lech zwischen den österreichischen Gemeinden Vils und Pinswang
 Ulrichsbrücke-Füssen, eine Bahnstation der Außerfernbahn in der österreichischen Gemeinde Musau benannt nach dem nahegelegenen deutschen Füssen und der Ulrichsbrücke (Tirol)